Täpp Karin Stina Nilsson (ur. 24 czerwca 1993 w Mora) − szwedzka biathlonistka, biegaczka narciarska, mistrzyni olimpijska w sprincie stylem klasyczym na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu 2018, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Stina Nilsson pojawiła się 14 listopada 2009 roku w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie wygrała sprint techniką klasyczną w zawodach juniorów. 
W styczniu 2011 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie była dwunasta w sprincie, a w biegu na 5 km stylem dowolnym zajęła 71. pozycję. 
W tym samym roku wzięła udział w X Europejskim Festiwalu Młodzieży w Libercu wygrywając sprint klasykiem. 

Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Erzurum odniosła kolejne zwycięstwo w sprincie, a razem z koleżankami z reprezentacji była druga w sztafecie. 

W Pucharze Świata zadebiutowała 7 marca 2012 roku w Drammen, zajmując 23. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Tym samym już w swoim pierwszym pucharowym starcie zdobyła punkty. Był to jednak jej jedyny start w sezonie 2011/2012 PŚ i w klasyfikacji generalnej zajęła 93. miejsce. 
13 stycznia 2013 roku w Libercu wspólnie z Idą Ingemarsdotter zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w sprincie drużynowym.
22 marca 2020 ogłosiła, że zmienia dyscyplinę i przenosi się do biathlonu.

Osiągnięcia (biegi narciarskie)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Osiągnięcia (biathlon)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1993